Escartín es un apellido que procede de la provincia de Huesca (Aragón, España). Puede referirse a:

Lugares 
  Escartín, localidad perteneciente al municipio de Broto, en la provincia de Huesca, España;
  Molino de Escartín, localidad perteneciente al municipio de Sabiñánigo, en la provincia de Huesca, España;
  Campo de fútbol Pedro Escartín, campo donde juega el Club Deportivo Guadalajara, en la ciudad homónima, en España.

Personas 
 Pedro Escartín, exárbitro entrenador y seleccionador español de fútbol;
 Fernando Escartín, ciclista profesional español, tercer clasificado del Tour de Francia 1999;
 Nicolás Escartín, jugador de bádminton español;
 Eduardo Escartín, historiador y político español
 Rafael Torres Escartín, pistolero anarquista español;
 Eduardo Sanz y Escartín, político español; ministro de Trabajo de España durante el reinado de Alfonso XIII;
 Carlos Escartín, poeta español del siglo XXI.

Botánica 
 El nombre común de la planta '''''Echinospartum horridum